Juan Carreño ist der Name folgender Personen:

* Juan Carreño (1909–1940), mexikanischer Fußballspieler

 Juan Enrique Carreño (* 1968), chilenischer Fußballspieler
 Juan Carreño de Miranda (1614–1685), spanischer Maler